Sava (magyarosan Száva), szláv eredetű keresztnév
Szent Száva, az önálló szerb ortodox egyház megalapítója
 Sava, olaszországi település